

Prénom
Katie est un prénom féminin anglo-saxon.

Personnalités portant le prénom Katie

Toponymie 
 Katie, ville américaine située en Oklahoma.

Voir aussi
 Cathy, Katie, Kate

Homonymie de prénom
Prénom féminin